Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1962 — 30-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало минское «Торпедо».

Зональный этап

Зона 1 

 Команда «Салют» снята с турнира после первого круга.

Зона 2

Финальный этап

За 1-8 места

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1962 году
1962 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу